Don't open the doors (в русском варианте — Двери, которые лучше не открывать) — игра в жанре Action/RPG, созданная Антоном Райотом. Особенностью этой игры является пластилиновая графика и анимация, выполненная с помощью технологии Stop Motion.

Игровой процесс 
Игровой процесс заключается в основном в сражениях с различными монстрами, а также прохождениях дверей.

Двери 
Двери располагаются по всему игровому миру и представляют собой своеобразные порталы в особые локации. Игроку необходимо найти в локации доступную дверь и выйти через неё. Перед ней нередко находится какой-либо полезный предмет, например, книга или алмаз. Если игрок находит книгу, то после выхода из двери он попадает в монохромную локацию, где может обменять книгу на способность.

Когда игрок выходит из локации внутри двери без книги или из монохромной локации, он оказывается перед дверью, в которую зашёл изначально. Поскольку локация, куда она ведёт, уже пройдена, дверь закрывается и становится недоступна.

Бой 
Для разрушения объектов или битвы с существами игрок может использовать разные типы оружия.

Первым типом являются молоты, способные наносить урон в непосредственной близости от персонажа, но не требующие затрат при использовании, к тому же достаточно мощные. Молоты способны разрушать объекты.

Второй тип оружия - огнестрельное оружие. Это дальнобойный тип оружия, удобный для уничтожения врагов на расстоянии, который, однако, требует патронов для выстрелов. Каждый вид огнестрельного оружия использует свои предметы в качестве патронов. Этот тип оружия не способен уничтожать объекты. Для пользования этим типом оружия персонаж должен иметь способность "Стрелок".

Третий тип - бомбы. Персонаж может оставлять их там, где стоит. Существует несколько разных видов бомб. Взрывной плод наносит урон существам и персонажу в радиусе взрыва. Взрывной гриб разрушает некоторые грибы и наносит урон грибным существам. Тыквобомбы разрушают тыквы. Кроме того, существуют приманки, которые устанавливаются, как бомбы, но не взрываются, а привлекают внимание ежей, что позволяет охотиться на них. Наконец, к бомбам можно отнести мегабомбу, которая служит для взрыва Главной двери. Персонаж может использовать её лишь в конце. Для использования бомб необходима способность "Бомбермен".

Для защиты персонаж может надевать броню, представленную нагрудником и шлемом. Если у персонажа есть алмазный доспех, он может улучшать его защиту за алмазы у неигровых персонажей.

Для восполнения здоровья игрок может подбирать пилюли, увеличивающие его мгновенно, или пить целебный компот, который восстанавливает здоровье постепенно. Максимум здоровья повышается за прохождение локаций дверей, а также при подборе некоторых предметов.

Сюжет 
В начале игры проигрывается ролик, где профессор Беркли из НИИ Сгустков Слизи рассказывает о том, что жизнь в городе была беззаботной до появления дверей. После этого события начали происходить аномалии, животные и растения начали разговаривать, стали появляться враждебные существа. Город пришлось покинуть. Тем не менее, учёные создали мегабомбу для взрыва Главной двери. Мегабомба вручается главному персонажу, после чего начинается игровой процесс.

Персонаж оказывается в Старом городе, где разговаривает со Стражей дверей. Он передаёт им мегабомбу, но они не обращают на это внимание, так как бомба несъедобна. Стражники посылают игрока в пещеру для убийства монстра, который, по их словам, не опасен, но очень мешает. Персонаж спускается в пещеру и выясняет, что к монстру посылают всех новобранцев, чтобы он их убивал. Однако, сегодня у него выходной, и монстр не убивает игрока и дарит ему молот. Стража дверей пугается вида персонажа с молотом и говорит ему, что за воротами его ждёт секретарь по новобранцам. Как только игрок выходит за ворота, они закрываются.

"Секретарём" оказывается человек по имени Рэй.Он показывает игроку дверь и просит найти там его книгу. Игрок входит в дверь и её проходит, находя книгу. Но он попадает в момнохромную локацию и меняет у монохромного человека книгу Рэя на способность. Когда игрок выходит из двери, Рэй негодует по поводу книги и монохромного человека и ведёт персонажа к своему дому. Он собирается сделать новую мегабомбу. Для неё нужны огненный подсолнух, красный кактус и кристальная чаша.

Персонаж находит огненный подсолнух и приносит Рэю. После этого он получает доступ к локациям "Река" и "Ежовое пастбище". Там он находит служителей культа Красного Кактуса, которые не пропускают его, потому что он недостаточно красный. Игрок охотится на ежей и получает красный краситель. Служители его пропускают, и персонаж находит дверь, за которой - Неприлично гигантский красный кактус. Он является боссом. После битвы с ним игрок приносит Рэю красный кактус и отправляется в пещеру за кристальной чашей. Он проходит множество опасных локаций и в финале сражается с множеством враждебных мобов. После победы над ними он получает кристальную чашу и возвращается.

Рэй создаёт мегабомбу, но она срабатывает, и Рэй взрывается. После него остаётся завещание, ключ от Грибной чащи, непрозрачные очки и некоторые другие предметы. Из завещания на случай взрыва "от какой-нибудь мегабомбы" игрок узнаёт о грибнике Эрбе. Рэй просит в завещании передать ему свои очки.

Когда игрок приходит в Грибную чащу, у дома Эрба никого нет. Разговаривая с вросшим в грибницу человеком у дома, игрок узнаёт, что Эрб отправился за пчелиным клеем. Игрок находит его у входа в улей прилипшим и освобождает. Потом он добывает пчелиный клей. Эрб рассказывает игроку, что хочет сделать Грибного Гиганта для борьбы с дверями. Игрок собирает необходимое количество грибных шляпок, и Эрб собирает Грибного Гиганта. Внезапно начинается атака пчёл, и Эрб погибает. Игрок не знает, как оживить Грибного Гиганта. Он идёт в лагерь грибных карликов.

В лагере персонаж находит грибного шамана, но тот убегает. Игрок выходит в Новый город, где его пропускают обратно в Грибную чащу за помощь в прохождении двери. Грибного гиганта на месте нет: грибной шаман слился с ним и ушёл, оставив игроку предупреждение. В нём говорится, чтобы тот не ходил в Старый город, так как Стража дверей будет его первой целью. Игрок приходит в Старый город, обнаруживает пролом в стене и проходит через него. Оставшиеся в живых стражники рассказывают, что Грибной Гигант съел мегабомбу. Игрок находит Грибного Гиганта, побеждает его и получает мегабомбу. В месте битвы с Гигантом он обнаруживает Главную дверь и взрывает её.

После взрыва игрок вместе с Главной дверью попадает в странное место, где находит Рэя. Тот объясняет главному герою, что после взрыва мегабомбы всё попадает в эту локацию, а не уничтожается. Игрок с Рэем пытаются найти выход из этого места.

Создание

Критика 

"Don't open the doors" получила средние оценки от критиков, которые из плюсов игры отмечают её "визуальный стиль".

Action/RPG
Игры для Windows